Il gruppo della thortveitite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della thortveitite 
 Gittinsite
 Keiviite-(Y)
 Keiviite-(Yb)
 Thortveitite
 Yttrialite-(Y)

Note 

Thortveitite